U sezoni 2017./18. NK Osijek natjecao se u Prvoj HNL, Hrvatskom kupu i pretkolima Europske lige.

Momčad

Natjecanja

Utakmice

Prijateljske

Prva HNL

Hrvatski kup

UEFA Europska liga

Statistika igrača 
ažurirano: 18. svibnja 2018.

Strijelci

Vratari po broju utakmica bez primljenog pogotka

Kartoni

Nastupi i pogodci

Transferi

Dolasci

Odlasci

Dolasci na posudbu

Odlasci na posudbu

Povezani članci 
 NK Osijek II 2017./18.

Izvori i bilješke 
 Glavni sudac Goran Gabrilo (iz Splita) u 23. minuti požalio se na ozljedu i zatražio liječničku pomoć, pa je mjesto glavnog suca preuzeo 1. dodatni sudac, Marko Matoc (iz Zaprešića).
 Utakmica je po rasporedu trebala biti odigrana u subotu, 24. veljače 2018., s početkom u 15:00 sati, no zbog najavljenog obilnog snijega odgođena je za utorak, 27. veljače 2018., s početkom u 15:00 sati. S obzirom na to da je u međuvremenu i za taj dan najavljen obilan snijeg, utakmica je ponovno odgođena, i to za srijedu, 7. ožujka 2018. Uoči tog termina mjerodavne osobe procijenile su da zbog otapanja velike količine snijega i leda neće biti uvjeta za igru, pa je utakmica i treći put odgođena, za utorak, 3. travnja 2018., s početkom u 17:00 sati.
 Utakmica je po rasporedu trebala biti odigrana u subotu, 3. ožujka 2018., s početkom u 17:00 sati, no zbog obilnog snijega i ledene kiše koji su prethodnih dana padali u Osijeku odgođena je za srijedu, 14. ožujka 2018., s početkom u 15:30.
 Zamjena domaćinstva. Utakmica 27. kola po prvotnom je rasporedu trebala biti odigrana u Koprivnici, a 36. kola u Osijeku. NK Osijek zatražio je zamjenu domaćinstva kako bi imao više vremena za obnovu travnjaka uoči prijateljske utakmice između Hrvatske i Senegala, koja se igra na stadionu u Gradskom vrtu 8. lipnja 2018.

2017-18